Ростислав Иванович Сосса (род. 21 октября 1956, село Диброва Бережанского района Тернопольской области) — советский и украинский картограф, доктор географических наук (2004), профессор кафедры геодезии и картографии географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (2009), ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, кавалер Ордена «За заслуги» III степени, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2009), директор ГНПП «Картография».

Биография 
Ростислав Сосса родился 21 октября 1956 года в селе Дуброва на Тернопольщине в семье служащих.

В 1973 году окончил Нараевскую среднюю школу, а в 1973–1974 годах работал учителем немецкого языка Чвертовской восьмилетней школы Тернопольской области. В 1974 году поступил на географический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, который в 1979 году окончил с отличием по специальности «Картография».

После окончания университета работал в Научно-редакционном картоскладальному предприятии Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР на должностях инженера-картографа, редактор карт, старший редактор карт. Без отрыва от производства окончил аспирантуру. В июне 1990 года защитил кандидатскую диссертацию «Система картографических произведений для изучения курса географии Украинской ССР в общеобразовательной школе (вопросы теории, методики и практической реализации)».

В 1991–1994 годах работал директором малого предприятия «Карта ЛТД».

В 1994 году возглавил Государственное научно-производственное предприятие «Картография».

В марте 2004 года на специализированном ученом совете при Институте географии НАН Украины защитил докторскую диссертацию «Картографирование территории Украины: история, перспективы, научные основы».

В 2005–2007 годах возглавлял восстановленную Государственную службу геодезии, картографии и кадастра.

С 2007 года вновь возглавляет Государственное научно-производственное предприятие «Картография».

Производственную работу совмещает с научной и педагогической деятельностью: в 2007–2011 годах — заведующий отделом картографического моделирования развития и размещения производительных сил Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины; с 2007 года — ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, с 2008 года — профессор кафедры геодезии и картографии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ростислав Сосса является главным редактором научно-технического журнала «Вестник геодезии и картографии», членом редколлегий ряда научных изданий из географических («География и основы экономики в школе», «Картография и высшая школа», «Современные достижения геодезической науки и производства») и исторических («Историко-географические исследования в Украине», «Региональная история», «Память веков», «Украина дипломатическая») наук.

В круг научных интересов исследователя входят проблемы развития и становления национальной картографии, истории картографии, а также тематическое картографирование, картбиблиография и библиография.

Общественная деятельность 
Ростислав Сосса имеет значительное количество общественных обязанностей:
 Президент Украинской картографической ассоциации (с 2007 г.)
 член Президиума ученого совета Украинского географического общества (с 1995 г.)
 Вице-президент и член президиума Украинского общества геодезии и картографии (2006-2011 гг.)
 Председатель Межведомственного научно-методического совета по вопросам географических названий (2006-2007 гг.)
 Член специализированных ученых советов по защите диссертаций при Институте географии НАН Украины (с 2004  г.), при географическом факультете Киевского национального университета (с 2006  г.),

Творческое наследие 
Ростислав Сосса автор около 240 научных публикаций, а также был редактором многочисленных туристических и учебных карт, планов городов, карт в школьно-краеведческих и научно-справочных атласах.

Научные труды 
 Сосса Р. І. Історія картографування території України: підручник для студ. ВНЗ / Р. І. Сосса. — К.: Либідь, 2007. — 334 с. — ISBN 978-966-06-0463-6
 Сосса Р. І. Політико-адміністративні й адміністративні карти України (1918–2008 pp.): Бібліографічний покажчик. — К.: Інститут історії НАН України, 2009. — 106 с.
 Сосса Р. Картографування території України: від найдавніших часів до 1941 р.: Бібліогр. покажчик / Р. Сосса. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. — 249 с.
 Сосса Р. І. Топографічне картографування території України (1920–2002 рр.): бібліогр. покажч. / Р. І. Сосса. — К. : ДНВП «Картографія», 2003. — 128 с. — (Серія «Українська картографія : історія, стан, перспективи»). — ISBN 966-631-207-7 (серія). — ISBN 966-631-337-5
 Сосса Р. І. Картографічні твори на територію України (1945–2000 рр.): бібліографічний покажчик / Р. І. Сосса; Державна служба геодезії, картографії та кадастру. — К.: ДНВП «Картографія», 2002. — 400 с. — (Серія «Українська картографія : історія, стан, перспективи»). — ISBN 966-631-207-7 (серія). — ISBN 966-631-149-6
 Сосса Р. І. Картографічні твори, видані ДНВП «Картографія» (1945–2000 рр.): бібліографічний покажчик / Р. І. Сосса. — К.: ДНВП «Картографія», 2001. — 216 с. — (Серія «Українська картографія : історія, стан, перспективи»). — ISBN 966-631-207-7 (серія). — ISBN 966-631-148-8
 Сосса Р. І. Історія картографування території України. Від найдавніших часів до 1920 р.: короткий нарис / Р. І. Сосса. — К. : Наукова думка, 2000. — 247 с.
 Сосса Ростислав. Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України у міжвоєнний період // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. — № 4. — С. 147–166.
 Сосса Р. І. Дослідження з історії картографії України // Український історичний журнал. — Київ, «Дієз-продукт», 2008. — № 3. — С. 176–202.
 Буряк О., Сосса Р. Стародавні карти в колекції Томаша Нєводнічанського // Історико-географічні дослідження в Україні. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — № 9. — С. 151–162.

Картографические произведения 
 Атлас туриста «Українські Карпати» (1987)
 Атлас туриста «Львів» (1989)
 Навчальні стінні фізична й економічна карти України (1990)
 Атлас «Українці. Східна діаспора» (1992, 1993)
Как ответственный редактор подготовил к изданию ряд школьно-краеведческих атласов областей Украины:
 Закарпатской области
 Ивано-Франковской области
 Львовской области
 Черниговской области

Награды 
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (2003 г.)
 Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2009 г.)
 Почетная грамота Кабинета Министров Украины (2000 г.)
 Благодарность Кабинета Министров Украины (2004 и 2006 гг.)

Примечания

Источники 
 Сосса Ростислав Иванович
 Институт истории Украины НАН Украины. Отдел региональных проблем истории Украины. Сосса Р. И.
 НИИ Геодезии и картографии. Руководство УТГК

Выпускники Киевского университета
Доктора наук
Кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Родившиеся в 1956 году
Родившиеся 21 октября
Родившиеся в Бережанском районе